Antoine Bouchacourt (1812-1898), médecin français ;
 Jacques Bouchacourt (1923-2000), homme politique français ;
 Christian Bouchacourt (1959-), prêtre catholique français.